Баулін — російське прізвище.

Відомі носії 
 Баулін Олег Вячеславович  — український правознавець-криміналіст, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права і криміналістики навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ України.
 Баулін Олександр Васильович (1848—1911) — член Державної Ради Російської імперії, дійсний статський радник.
 Баулін Павло Борисович (1948—2015) — український російськомовний письменник, політик.
 Баулін Юрій Васильович ( 1943) — український правознавець, доктор юридичних наук, професор, дійсний член Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, суддя Конституційного Суду України.
 Баулін Юрій Миколайович (1933—2006) — радянський хокеїст, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер СРСР, один із засновників казахстанського хокею, бронзовий призер зимової Олімпіади-1960, багаторазовий чемпіон СРСР.

Бауліна 
 Бауліна Антоніна Миколаївна (1927—2015) — радянська та російська театральна актриса, народна артистка Чуваської АРСР.
 Бауліна Оксана Вікторівна (1979—2022) — російська журналістка та кореспондентка видання «The Insider», загинула в результаті мінометного обстрілу Києва під час вторгнення Росії в Україну.